Long Marston – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Long Marston – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Long Marston – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)